Kanu-Europameisterschaften werden durch den Europäischen Kanuverband (ECA) in insgesamt zehn Kanu-Disziplinen ausgetragen. Diese finden an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Austragungsrhythmen statt. Die ersten Kanu-Europameisterschaften waren die Kanurennsport-Europameisterschaften 1933 in der damals tschechoslowakischen Hauptstadt Prag.

Da bei Kanu-Europameisterschaften stets Titel in mehreren Disziplinen vergeben werden, wird meistens die Plural-Bezeichnung Europameisterschaften und nicht die Singularform Europameisterschaft verwendet.

Disziplinen 
In folgenden zehn Kanu-Disziplinen richtet die ECA Europameisterschaften aus: Kanurennsport, Kanuslalom, Wildwasserrennsport, Kanumarathon, Kanupolo, Drachenboot, Kajak-Freestyle, Paracanoe, Ocean Racing und Stand-Up-Paddling.

Kanurennsport 

Europameisterschaften im Kanurennsport werden seit 1997 mit wenigen Ausnahmen jährlich ausgetragen. Lediglich 1998 und 2003 kam es zu keiner Austragung. Davor fand die erste Austragung im Jahr 1933 statt, mit zwei weiteren Europameisterschaften in den Jahren 1934 und 1936. Die nächsten Austragungen erfolgten schließlich von 1957 bis 1969 im Zweijahresrhythmus. Sämtliche Europameisterschaften vor 1997 wurden vom Internationalen Kanuverband veranstaltet, da der Europäische Kanuverband erst 1993 gegründet wurde.

Medaillenspiegel (ab 1997)
Stand: nach den Europameisterschaften 2018

Kanuslalom 

Europameisterschaften im Kanuslalom werden seit 1996 zunächst im Zweijahresrhythmus und seit 2004 schließlich jährlich ausgetragen. Erster Austragungsort war der Augsburger Eiskanal.

Medaillenspiegel
Stand: nach den Europameisterschaften 2020

Wildwasserrennsport 

Europameisterschaften im Wildwasserrennsport werden seit 1997 im Zweijahresrhythmus ausgetragen.

Medaillenspiegel
Stand: nach den Europameisterschaften 2019

Weblinks 
 Europäischer Kanuverband